Pierre Desvages (Le Mesnil-Villeman, 16 april 1867 – onbekend, 16 januari 1933) was een Frans wielrenner.

Desvages nam deel aan de eerste Ronde van Frankrijk en eindigde als twintigste. Hij nam ook deel aan de zeven volgende edities, maar moest toen telkens vroegtijdig opgeven. Desvages won verder nooit een noemenswaardige wielerwedstrijd.

Resultaten in Ronde van Frankrijk

Desvages,Pierre